

Patronyme 

 Beverly Sills (née Silverman) (1929-2007), soprano américaine ;
 David Silverman (1957-), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 David Silverman (militant) (1966-), ancien président d'American Atheists
 Fred Silverman (1937-2020), réalisateur et producteur de télévision américain ;
 Herschel Silverman (1926-2015), poète beat américain ;
 Jonathan Silverman (1966-), acteur américain ;
 Joseph H. Silverman (1955-), mathématicien américain ;
 Ken Silverman (1975-), informaticien américain, programmeur de jeu vidéo ;
 Matthew Silverman (1975-), dirigeant américain de baseball ;
 Robert Silverman (1933-2022), militant pour le cyclisme à Montréal; 
 Sarah Silverman (1970-), comédienne américaine ;
 Sydney Silverman (1895-1968), homme politique britannique.

Médecine 
 au syndrome de Silverman, caractérisant la maltraitance des enfants ;
 au score de Silverman, permettant de caractériser la détresse respiratoire d'un nouveau-né.

Paronyme 
 Silvermane, super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Autre 
 Robert Silverberg, romancier et nouvelliste américain particulièrement prolifique.

Patronyme anglais
Patronyme juif